Der Ausdruck Effekt (von lateinischen  „Wirkung“ oder „Erfolg“, zu:  „erwirken“, „verursachen“, „bewirken“ – von:  „machen“) bezeichnet:

 eine durch eine bestimmte Ursache hervorgerufene Wirkung, siehe Kausalität
 in der Wissenschaft die Bezeichnung für eine kausale Wirkung oder ein Phänomen

 eine hörbare (akustische) Wirkung in der Akustik, siehe auch Effektgerät (Musik)
 Techniken, die bestimmte Erscheinungen in Theater oder Film erzeugen, siehe Spezialeffekt und visueller Effekt
 pyrotechnischer Effekt, Feuerwerkstechnik zur Darstellung von Explosionen usw., siehe Pyrotechnik
 eine Künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

Siehe auch:
 Wirkung
 Effekten
 Effektor (Begriffsklärung)
 Effektivität

 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Effekt enden